Estación de Torreblanca puede referirse a:

 Estación de Torreblanca, una estación de tren abierta en 1865 y situada en la provincia de Castellón en España;
 Estación de Torreblanca, una estación de tren que pertenece a la red de Cercanías Málaga en España;
 Estación de Torreblanca, una estación de la línea T-3 del tranvía de Barcelona en España.